Bekkai steht für:

 Bekkai (Hokkaidō), eine Stadt auf Hokkaidō in Japan

Bekkai ist der Familienname folgender Personen:

 Mubarek Bekkai (1907–1961), marokkanischer Politiker und Premierminister